La Belle Jardinière est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 La Belle Jardinière, recueil de poèmes de Jean Lescure (1988)
 La Belle Jardinière, essai d'Éric Holder (1994)

Art pictural 

 La Belle Jardinière est un tableau de Raphaël
 La Belle Jardinière est une série d'affiches de Leonetto Cappiello

Télévision 
 La Belle Jardinière est la troisième époque de la série télévisée Rocambole créé par Jean-Pierre Decourt d'après le roman-feuilleton éponyme de Ponson du Terrail et diffusé du  au 
 La Belle Jardinière, essai d'Éric Holder (1994)

Entreprises 
 La Belle Jardinière, maison d'édition française
 À la Belle Jardinière, enseigne d'une chaîne française de magasins de confection